Laffite (avec deux « f » et un seul « t ») est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Charles François Laffite (1798-1880), un homme politique français. 
 Justin Laffite (1772-1832), un militaire français.
 Laffite alias de Jean Lafitte (vers 1770 - vers 1850), un flibustier français en activité dans le Golfe du Mexique.
 Jacques Laffite (né en 1943), un pilote automobile français.
 Jacques Laffite (né en 1949), un psychologue, analyste des religions, il a écrit des livres sur les mythes bibliques et antiques et sur le fanatisme. français.
 Marcel Laffitte (né en 1880), un rugbyman bordelais, sextuple champion de France.
 Margot Laffite (née en 1980), une pilote automobile et animatrice de télévision française.

Toponyme 

 Laffite-Toupière, une commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Voir aussi 
  (avec un seul « f » et un seul « t »)
  (avec un seul « f » et deux « t »)
  (avec deux « f » et deux « t »)

Homonymie de patronyme